Ідель Ілля Євгенович (1988—2014) — вояк батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни, загинув у боях за Луганськ.

Ідель — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Ідель — селище, Сегезький район, Карелія